Пётр Дми́триевич Дми́триев:
 Дмитриев, Пётр Дмитриевич (1905—1976) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Пётр Дмитриевич (1912—1982) — пехотинец, Герой Советского Союза.